Натанс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Натанс, Бенджамин — американский историк, специалист по Российской империи и СССР
 Натанс, Даниел (1928—1999) — американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1978 года.